Beautiful Imperfection is het tweede album van Aṣa. Het album kwam op 25 oktober 2010 uit in Europa.

Muziek 

Muziekalbum uit 2010